Coulombs (Calvados)
 Coulombs (Eure-et-Loir)
ook:
Coulombs-en-Valois,  Seine-et-Marne